Улица Ожешко, исторические названия — Раскоша, Муравьевская, Садовая — улица в центральной части города Гродно, соединяющая Привокзальную площадь с пл. Ленин . Назван в честь польской писательницы Элизы Ожешко. Его длина около 1000 м, от улицы Советской до Привокзальной площади. Крупный центр общественной жизни города.

История 
Первоначально в XIV в. здесь проходил путь из Гродно через княжеское село Городница в Вертелишки — родовое имение кастеляна гродненского замка Давида Гродненского .

В 1760-х и 1780-х годах она была построена как главная улица королевского предместья Городница. В то время улица называлась Раскоша (по названию одного из гродненских кабаков). Другие названия: Верциалиска, Езерская, Садовая, Басняцкая, Муравьевская Во времена правления гродненского городского головы А.Тизенгауза здесь были построены первые 20 типовых деревянных домов с кирпичными фасадами для рабочих царских мануфактур (сохранился один из них — дом № 37, так называемый «дом мастера», 1771), здание медицинского училища (ныне административное учреждение), корчмы, примыкали Тизенгаузский дворец и ботанический сад.

В 1802 году Городнида была подчинена городскому ведению, но улица стала интенсивно застраиваться в 1860—1880—х годах после постройки Петербурго — Варшавской железной дороги в 1862 году (она соединила вокзал с центром и стала важной городской магистралью). .

В 1920 году он был назван в честь польской писательницы Элизы Ожешко, жившей здесь с 1894 по 1910 год. В 1930-е годы строились 2-3-этажные каменные дома и одноэтажные деревянные дома.

В годы Великой Отечественной войны многие здания были повреждены. Существенные изменения в архитектурном облике улицы произошли в 1960—1980—х годах, когда были разрушены памятники архитектуры — здания диспетчерской (начало XIX века), железнодорожного вокзала (1864 год), ряд зданий времен из Тизенгауса. Диссонанс в архитектурный ансамбль улицы внесли 9-этажное здание облисполкома, возведённые на их месте 9-12-этажные жилые дома.

Дома 
Сохранились памятники архитектуры 18 -начала 20 веков: здания медицинского училища, почты, уездной больницы, дома вице-губернатора, женской гимназии, Покровский собор, жилые дома (конец XIX — начало XX века.) .

 № 1 — Историк о-культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 3 — 9-этажное здание Гродненского облисполкома.
 № 3 к. 1 — двухэтажный дворец вице-губернатора (1803 г.) —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 4 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 8 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 9 — Здание Гродненской районной больницы, позже почтово-телеграфной конторы —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 11 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 15 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 17 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 19 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 20 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005

 № 22 — здание бывшей женской Мариинской гимназии (1893), ныне корпус Гродненского государственного университета имени Янки Купалы — Историко-культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 23 — Покровский собор (1904—1905) —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 28 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005

 № 30 — Дом стрелка, позже Дом офицеров (1934—1936; архитектор Станислав Граховский)Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 34 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 35 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 35а —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 37 — Домик мастера (1765, архитектор Иоганн Мёзер) —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 45 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005
 № 47 —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 412Г000005

Достопримечательности 
 Бюст О. Ожешки (1929) —Историко -культурная ценность Беларуси, шифр 413Ж000006

Отреставрирован дом Элизы Ожешки, установлен памятник Янке Купале.

Примечания

Литература 
 Ажэшкі вуліца // Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.

Ссылки 

 

Улицы Гродно
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Страницы с непроверенными переводами